|-
| 4301 Boyden || 1966 PM || 7 august 1966 ||  || 
|-
| 4302 Markeev || 1968 HP || 22 aprilie 1968 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 4303 Savitskij ||  || 25 septembrie 1973 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 4304 Geichenko ||  || 27 septembrie 1973 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 4305 Clapton || 1976 EC || 7 martie 1976 ||  || 
|-
| 4306 Dunaevskij ||  || 24 septembrie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4307 Cherepashchuk ||  || 26 octombrie 1976 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 4308 Magarach ||  || 9 august 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 4309 Marvin || 1978 QC || 30 august 1978 ||  || 
|-
| 4310 Strömholm ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 4311 Zguridi ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 4312 Knacke ||  || 29 noiembrie 1978 || Palomar || S. J. Bus, 
|-
| 4313 Bouchet ||  || 21 aprilie 1979 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4314 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 4315 Pronik ||  || 24 septembrie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4316 Babinkova ||  || 14 octombrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 4317 Garibaldi ||  || 19 februarie 1980 || Kleť || 
|-
| 4318 Baťa ||  || 21 februarie 1980 || Kleť || Z. Vávrová
|-
| 4319 Jackierobinson ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4320 Jarosewich ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4321 Zero ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4322 Billjackson ||  || 11 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4323 Hortulus || 1981 QN || 27 august 1981 ||  || P. Wild
|-
| 4324 ||  || 24 decembrie 1981 ||  || 
|-
| 4325 Guest || 1982 HL || 18 aprilie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4326 McNally ||  || 28 aprilie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4327 Ries ||  || 24 mai 1982 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4328 Valina ||  || 18 septembrie 1982 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4329 ||  || 22 septembrie 1982 ||  || 
|-
| 4330 Vivaldi ||  || 19 octombrie 1982 ||  || F. Börngen
|-
| 4331 Hubbard || 1983 HC || 18 aprilie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 4332 Milton || 1983 RC || 5 septembrie 1983 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4333 Sinton ||  || 4 septembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4334 Foo ||  || 2 septembrie 1983 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4335 Verona ||  || 1 noiembrie 1983 || Cavriana || Cavriana
|-
| 4336 Jasniewicz ||  || 31 august 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 4337 Arecibo || 1985 GB || 14 aprilie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4338 Velez ||  || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4339 Almamater || 1985 UK || 20 octombrie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 4340 Dence || 1986 JZ || 4 mai 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4341 Poseidon || 1987 KF || 29 mai 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4342 Freud ||  || 21 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 4343 Tetsuya || 1988 AC || 10 ianuarie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 4344 Buxtehude ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 4345 Rachmaninoff ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 4346 Whitney ||  || 23 februarie 1988 || Siding Spring || 
|-
| 4347 Reger ||  || 13 august 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 4348 Poulydamas || 1988 RU || 11 septembrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4349 Tibúrcio || 1989 LX || 5 iunie 1989 || La Silla || 
|-
| 4350 Shibecha ||  || 26 octombrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 4351 Nobuhisa ||  || 28 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 4352 Kyoto ||  || 29 octombrie 1989 ||  || 
|-
| 4353 Onizaki ||  || 25 noiembrie 1989 || Kani || , 
|-
| 4354 Euclides || 2142 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4355 Memphis || 3524 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4356 Marathon || 9522 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4357 Korinthos || 2069 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4358 Lynn || A909 TF || 5 octombrie 1909 || Greenwich || 
|-
| 4359 Berlage || 1935 TG || 28 septembrie 1935 ||  || 
|-
| 4360 Xuyi ||  || 9 octombrie 1964 ||  || 
|-
| 4361 Nezhdanova ||  || 9 octombrie 1977 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 4362 Carlisle ||  || 1 august 1978 ||  || 
|-
| 4363 Sergej ||  || 2 octombrie 1978 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 4364 Shkodrov ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 4365 Ivanova ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 4366 Venikagan ||  || 24 decembrie 1979 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 4367 Meech ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4368 Pillmore ||  || 5 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4369 Seifert || 1982 OR || 30 iulie 1982 || Kleť || 
|-
| 4370 Dickens || 1982 SL || 22 septembrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4371 Fyodorov ||  || 10 aprilie 1983 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 4372 Quincy || 1984 TB || 3 octombrie 1984 ||  || 
|-
| 4373 Crespo || 1985 PB || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4374 Tadamori || 1987 BJ || 31 ianuarie 1987 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 4375 Kiyomori || 1987 DQ || 28 februarie 1987 ||  || , T. Urata
|-
| 4376 Shigemori || 1987 FA || 20 martie 1987 || Ojima || T. Niijima, T. Urata
|-
| 4377 Koremori || 1987 GD || 4 aprilie 1987 || Ojima || T. Niijima, T. Urata
|-
| 4378 Voigt || 1988 JF || 14 mai 1988 || La Silla || 
|-
| 4379 Snelling ||  || 13 august 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 4380 Geyer ||  || 14 august 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 4381 Uenohara ||  || 22 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 4382 Stravinsky ||  || 29 noiembrie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 4383 Suruga || 1989 XP || 1 decembrie 1989 ||  || 
|-
| 4384 || 1990 AA || 3 ianuarie 1990 ||  || , 
|-
| 4385 Elsässer || 2534 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4386 Lüst || 6829 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4387 Tanaka || 4829 T-2 || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4388 Jürgenstock || 1964 VE || 3 noiembrie 1964 ||  || 
|-
| 4389 Durbin ||  || 1 aprilie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4390 Madreteresa ||  || 5 aprilie 1976 ||  || 
|-
| 4391 Balodis ||  || 21 august 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4392 Agita ||  || 13 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 4393 Dawe ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 4394 Fritzheide ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4395 Danbritt ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4396 Gressmann || 1981 JH || 3 mai 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4397 Jalopez ||  || 9 mai 1981 ||  || 
|-
| 4398 Chiara ||  || 23 aprilie 1984 || La Silla || 
|-
| 4399 Ashizuri || 1984 UA || 21 octombrie 1984 ||  || T. Seki
|-
| 4400 Bagryana ||  || 24 august 1985 ||  || 
|-